Edward Bede Clancy (1923-2014) – cardinale e arcivescovo cattolico australiano
 Ed Clancy (1985) –  pistard e ciclista su strada britannico